Bujari kan syfta på:

Brasilien 

 Bujari (kommun), Acre, 
 Bujari (ort), Acre,